Der Stern von Bethlehem ist der Titel folgender musikalischen Werke:

 Der Stern von Bethlehem (Kiel), Oratorium für Soli, Chor und Orchester von Friedrich Kiel (1884)
 Der Stern von Bethlehem (Rheinberger), Weihnachtskantate von Josef Gabriel Rheinberger (1891)
 Der Stern von Bethlehem (Heizmann), Kinder-Musical von Klaus Heizmann (1998)

Siehe auch

 Stern von Bethlehem